Sokan (ou Sôkan, Soukan, etc.) pourrait désigner :

Personnes ou organisations
 Sōkan Yamazaki (1465-1553), poète japonais de renga et haïkaï
 Sokan Shinmen(en anglais) (, Shinmen Sokan), chef japonais, daimyo du clan Shinmen
 Sokan Théâtre, une compagnie de théâtre à Abidjan, en Côte d'Ivoire

Concepts
 Sōkan (bouddhisme)(en anglais), le système de classement du clergé bouddhiste Japonais
 Sokan (bonsaï), nom d'un arbre nain japonais à deux troncs
 Sokan (Star Wars), une forme de combat au sabre laser dans l'univers fictif Stars Wars